Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки програли в 3-му колі Тімеї Бабош і Крістіні Младенович.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши Бабош і Младенович з рахунком 6–1, 6–3. Здобувши цю перемогу, італійська пара стала п'ятою в історії, якій вдалося завоювати кар'єрний Великий шолом.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 
 Main draw

Вімблдонський турнір
2014 у тенісі